La Temporada 1999 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la duodécima temporada del Campeonato Mundial de Superbikes FIM. La temporada comenzó el 28 de marzo en Kyalami y terminó el 10 de octubre en Sugo después de 13 rondas.

Carl Fogarty ganó el campeonato de pilotos, su cuarto título, y Ducati ganó el campeonato de constructores.

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos

Clasificación de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

1999
Motociclismo en 1999